

Topografia 
 Munda – era una località della Spagna, corrispondente all'odierna Montilla, dove si svolsero la battaglia di Munda del 214 a.C. e la battaglia di Munda del 45 a.C.
 Munda – nome latino del fiume portoghese Mondego
 Munda (Isole Salomone) – località dell'isola di Nuova Georgia appartenente alle Isole Salomone
 Munda – comune dello Zambia

Altro 
 Munda – famiglia linguistica indiana i cui nove milioni di parlanti si trovano nell'India centro-orientale
 Munda – popolazione autoctona indiana precedente l'invasione dravida e ariana
 MUNDA – abbreviazione usata per indicare il Museo nazionale d'Abruzzo, con sede all'Aquila